ABN steht für:
 Aerodrome Beacon, Flugplatzleuchtfeuer, siehe Befeuerung
 Agencia Bolivariana de Noticias, bis 2010 Name der staatlichen Nachrichtenagentur, Hauptsitz Caracas, Venezuela, heute Agencia Venezolana de Noticias
 Albina Airstrip (IATA-Flughafencode), Flughafen bei Albina (Suriname), Suriname
 Algemeen Beschaafd Nederlands, Niederländische Standardsprache
 Algemene Bank Nederland, frühere niederländische Bank
 Antibolschewistischer Block der Nationen
 Ausbildungsnachweis, deutsche Bezeichnung für ein Berichtsheft über die Berufsausbildung
 Australian Business Number, vom Australian Business Register vergebene Firmenidentifikationsnummer
Asia Business News, ehemaliger asiatischer Nachrichtensender

abn steht für:
 Abua (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

ABN